Cambiano kan syfta på:

Geografi 
 Cambiano, Piemonte – ort och kommun i metropolstaden Turin, Piemonte, Italien
 Cambiano, Castelfiorentino – frazione i kommunen Castelfiorentino, Toscana, Italien